Hypersonic steht für:
 HSQLDB, ein Datenbankprogramm
 Hyperschallgeschwindigkeit, Geschwindigkeiten über Mach 5
 HyperSonic XLC, eine ehemalige Achterbahn